Henz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Henz (* 1954), deutscher evangelischer Theologe
 Alexander Henz (* 1933), Schweizer Architekt
 Emmy Henz-Diémand (1937–2017), Schweizer Pianistin
 Günter Johannes Henz (* 1940), deutscher Historiker
 Hubert Henz (1926–1994), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Ludwig Benjamin Henz (1798–1860), deutscher Eisenbahningenieur
 Roland Henz (1949–2017), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Rudolf Henz (1897–1987), österreichischer Schriftsteller, Programmdirektor des österreichischen Rundfunks
 Vivien Henz (* 2004), luxemburgischer Leichtathlet

Siehe auch:

 Hentz
 Hens